Иван Флорович Огнев (1855—1928) — русский гистолог, доктор медицины (1884), профессор Московского университета.

Биография 

Родился в дворянской семье, сын известного московского врача с большой частной практикой, по материнской линии происходившего из казачьего рода Полетика. Мать происходила из обрусевшей французской семьи. Брат — Дмитрий Флорович Огнев — российский юрист, сенатор, церковно-общественный деятель.

В 1865 году он был отдан в Петропавловскую немецкую школу; в августе 1867 года переведён в 4-ю московскую гимназию, где в 1874 году получил аттестат зрелости. В 1879 году окончил со степенью лекаря с отличием и званием уездного врача курс медицинского факультета Московского университета. Был оставлен при университете для приготовления к званию профессора по кафедре гистологии и эмбриологии; специализировался по гистологии у А. И. Бабухина. В 1884 году, после защиты диссертации «Гистологическое развитие ретины», он получил степень доктора медицины и в мае того же года стал доцентом Московского университета; с декабря 1884 года — прозектор; в июне 1891 года, после смерти своего учителя А. И. Бабухина был утверждён экстраординарным профессором кафедры гистологии и эмбриологии медицинского факультета Московского университета. В течение многих лет (с перерывом) был ординарным профессором кафедры (1898—1911, 1917—1924) — покинул Московский университет в 1911 году в связи с делом Кассо и преподавал на Высших женских курсах Герье. Заслуженный профессор Московского университета с мая 1909 года. Читал в университете курсы «Гистология» и «Строение центральной нервной системы».

С осени 1919 года жил главным образом в Сергиевом Посаде, поскольку квартира в Москве была без отопления. Жена, Софья Ивановна Киреевская, была дальней родственницей славянофилов Киреевских. Их сыновья:
 Александр Иванович Огнев (1884—1925) — философ-спиритуалист и интуитивист, ученик Л. М. Лопатина.
 Сергей Иванович Огнев (1886—1951) — зоолог, териолог, профессор МГУ, заслуженный деятель науки РСФСР.
 Владимир Иванович Огнев (1894-неизвестно) - офицер 
Семья Огневых дружила домами с семьёй российского философа Павла Флоренского.

И. Ф. Огнев был действительным членом НИИ зоологии при физико-математическом факультете (1922—1928).

Область научных интересов: гистология, вопросы строения и развития глаза. С 1899 года работал над созданием учебника по гистологии — первого оригинального отечественного руководства.

Похоронен на Пятницком кладбище.

Библиография 
Основные труды: 
 Гистологическое развитие ретины: Дис. на степ. д-ра мед. лекаря Ив. Огнева. — М.: Унив. тип. (М. Катков), 1884. — 104 с.
 «Витализм в современном естествознании» (1900),
 «Об изменениях в органах золотых рыб после трёхлетнего пребывания в темноте» (1910),
 «Микроскоп и первые работы с ним. исследование животных клеток и тканей» (1915),
 «Органы чувств человека» (1924),
 учебные пособия
 Курс нормальной гистологии. — М.: т-во «Печатня С.П. Яковлева» (Ч. 1. — 1903, Ч. 2. — 1913;
 Курс гистологии. — 1925;
 Микроскоп и первые работы с ним: Исследование животных клеток и тканей Руководство для экскурсий и практич. занятий по естествознанию. — М.-Л.: Гос. изд-во, [1925]. — 172 с. — (Учебные пособия для школ I [и] II ступени).

Личная библиотека 
312 книг по медицине из личной библиотеки профессора хранятся в Отделе редких книг и рукописей Научной библиотеки МГУ имени М. В. Ломоносова.

Примечания

Литература 
 
 Огнев С. И. Заслуженный профессор Иван Флорович Огнев (1855—1928) Страницы из жизни медицинского факультета Московского университета конца XIX и начала XX века. — М., 1944.

Ссылки 
 

Выпускники 4-й Московской гимназии
Преподаватели медицинского факультета Московского университета
Заслуженные профессора Московского университета
Собиратели личных библиотек, переданных в государственные собрания
Похороненные на Пятницком кладбище